Peter Prevc (ur. 20 września 1992 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski. Srebrny i brązowy indywidualny medalista olimpijski z 2014 oraz mistrz olimpijski w drużynie mieszanej i srebrny medalista w drużynie męskiej z 2022. Indywidualny srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata z 2013 oraz drużynowy brązowy medalista z 2011. Indywidualny mistrz świata w lotach narciarskich z 2016 oraz brązowy medalista z 2014, drużynowy złoty medalista z 2022 i srebrny z 2018. Zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2015/2016. Zwycięzca 64. Turnieju Czterech Skoczni. Srebrny (indywidualnie) i brązowy (drużynowo) medalista mistrzostw świata juniorów z 2010. Wielokrotny medalista mistrzostw Słowenii. Pierwszy w historii skoczek, który zdobył trzy razy z rzędu Puchar Świata w lotach narciarskich. Były rekordzista świata w długości skoku narciarskiego (250 m). 

Brat Cene, Domena i Niki, również uprawiających skoki narciarskie.

Przebieg kariery

Lata 2007–2009 
W zawodach FIS Cup zadebiutował przed ukończeniem 15 lat. 28 lipca 2007 w Bischofshofen zajął 55. miejsce. Dzień później zdobył pierwsze punkty dzięki zajęciu 22. pozycji. W Pucharze Kontynentalnym wystartował po raz pierwszy 3 stycznia 2009 w niemieckim Braunlage, zajmując 21. miejsce. 25 stycznia w Kranju po raz pierwszy stanął na podium, zajmując 2. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2009. W indywidualnym konkursie skoków narciarskich zajął 6. miejsce, zaś w zawodach drużynowych był 5. Wystartował też w konkursie skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009, odbywającym się na skoczni Skalite w Szczyrku. W konkursie indywidualnym zwyciężył, ustanawiając nowy rekord obiektu. Złoty medal zdobył również w konkursie drużynowym, w którym wystąpił wraz z Luką Lebanem, Jaką Hvalą i Rokiem Justinem. 15 marca w Pragelato ponownie stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, powtarzając wynik z Kranja.

Lata 2009–2011 
5 grudnia 2009 w Lillehammer Prevc zadebiutował w Pucharze Świata. Zajmując 22. pozycję, już w swoim pierwszym starcie zdobył punkty. 22 stycznia 2010 w Zakopanem zajął 14. miejsce. Tydzień później wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2010 w Hinterzarten. W zawodach indywidualnych zdobył srebrny medal, przegrywając jedynie z Austriakiem Michaelem Hayböckiem, zaś w konkursie drużynowym zajął trzecie miejsce. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver. W indywidualnym konkursie na skoczni normalnej zajął 7. miejsce, a na skoczni dużej był 16. indywidualnie i 8. w drużynie. W marcowych zawodach Pucharu Świata zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2009/2010 znalazł się na 35. pozycji.

W 2010 zadebiutował w Letnim Grand Prix, w najlepszym występie, 1 października w Libercu, zajmując 9. pozycję. W sezonie 2010/2011 Prevc regularnie startował w zawodach Pucharu Świata. Zdobył punkty w większości konkursów, a najlepszym miejscem, jakie zajął, było 11., uzyskane 3 stycznia 2011 w Innsbrucku i 22 stycznia w Zakopanem. 59. Turniej Czterech Skoczni ukończył na 13. pozycji, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata był 24. Wziął udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011. W konkursach na skoczni normalnej był 17. indywidualnie i 6. w drużynie. Na skoczni dużej indywidualnie był 25., zaś w konkursie drużynowym, startując wraz z Jurijem Tepešem, Jernejem Damjanem i Robertem Kranjcem, zdobył brązowy medal.

Sezon 2011/2012 
W ramach Letniego Grand Prix 2011 najwyżej sklasyfikowany był w sierpniu w Hinterzarten, na 9. miejscu.

Sezon 2011/2012 Pucharu Świata rozpoczął szeregiem miejsc w drugiej i trzeciej dziesiątce (w tym powtarzając w Innsbrucku wynik z poprzedniego roku). 20 stycznia 2012 po raz pierwszy w karierze zajął miejsce wśród najlepszych dziesięciu zawodników, konkurs w Zakopanem kończąc na czwartej pozycji. Dzień później był 6. W kilku spośród kolejnych konkursów również znalazł się w pierwszej dziesiątce, wynik z Zakopanego powtarzając w Willingen. 19 lutego w zawodach drużynowych Pucharu Świata na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie oddał zakończony upadkiem skok na odległość 225,5 m. Reprezentacja Słowenii zwyciężyła w konkursie, lecz Prevc doznał złamania obojczyka. W wyniku kontuzji nie wystartował do końca sezonu w żadnych zawodach, w tym w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2012. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata uplasował się na 15. miejscu z 400 punktami.

Sezon 2012/2013 

W sezonie 2012/2013 Pucharu Świata Prevc regularnie zajmował miejsca w najlepszej dziesiątce. Był między innymi piąty w Innsbrucku, a także na skoczniach mamucich w Vikersund i Harrachovie, a także czwarty w Oberstdorfie, w ostatnich zawodach przed mistrzostwami świata. Wygrywał w zawodach drużynowych w Zakopanem i Willingen.

W indywidualnym konkursie skoków narciarskich na skoczni normalnej na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013 zdobył brązowy medal, przegrywając z Andersem Bardalem i Gregorem Schlierenzauerem. Na skoczni dużej zdobył srebro – Prevca wyprzedził jedynie Kamil Stoch. W drużynowym konkursie mieszanym zajął 8., a w drużynowych zawodach mężczyzn 6. pozycję. 22 marca 2013 po raz pierwszy w karierze stanął na podium indywidualnego konkursu Pucharu Świata, zajmując 2. miejsce na Letalnicy w Planicy. Dwa dni później w kończących sezon zawodach na tej samej skoczni uplasował się na trzeciej pozycji. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2012/2013 znalazł się na 7. miejscu z 744 punktami.

Sezon 2013/2014 
W listopadowych i grudniowych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2013/2014 Prevc zajmował głównie miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce. Pod koniec grudnia zaczął notować lepsze rezultaty; 62. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął 3. miejscem w Oberstdorfie. Po dwóch słabszych występach po raz kolejny stanął na podium w Bischofshofen, zajmując drugie miejsce. Następnie wystartował w zawodach na mamuciej skoczni Kulm w Tauplitz. W pierwszym konkursie po raz kolejny zajął drugą pozycję, natomiast dzień później, 12 stycznia 2014 odniósł pierwsze w karierze indywidualne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Tydzień później w Zakopanem po raz kolejny stanął na podium, zajmując 2. miejsce. 25 stycznia 2014 po zwycięstwie na skoczni w Sapporo po raz pierwszy w karierze został liderem Pucharu Świata. Następnego dnia na tej samej skoczni był drugi, a kolejne zawody, odbywające się w Willingen, kończył na 7. i 3. pozycji.

9 lutego Prevc zdobył srebrny medal w zawodach na skoczni normalnej w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w Soczi, przegrywając jedynie z Kamilem Stochem. 15 lutego wywalczył brąz na skoczni dużej przegrywając ze Stochem i Noriakim Kasaim. W konkursie drużynowym 17 lutego reprezentacja Słowenii z Prevcem w składzie zajęła 5. miejsce. Po kilku miejscach w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata na przełomie lutego i marca oraz słabszych występach w zawodach w Norwegii (w tym jedynym w sezonie miejscu poza trzydziestką w Trondheim) Prevc wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2014 w Harrachovie, zdobywając na nich brązowy medal. W kończących sezon zawodach PŚ w Planicy dwukrotnie stanął na podium, w drugim konkursie odnosząc trzecie w karierze indywidualne zwycięstwo.

Prevc ukończył sezon 2013/2014 Pucharu Świata na drugim miejscu, przegrywając z Kamilem Stochem o 108 punktów. Zwyciężył natomiast w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach narciarskich 2013/2014.

Sezon 2014/2015 
Zwyciężył w rozpoczynających Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2014 zawodach w Wiśle. W dwóch kolejnych konkursach również zajął miejsca w dziesiątce.

Od początku sezonu 2014/2015 Pucharu Świata Prevc regularnie zajmował miejsca w najlepszej dziesiątce. 7 grudnia 2014 stanął na drugim stopniu podium w zawodach w Lillehammer. Dwukrotnie zajmował trzecie miejsca w konkursach 63. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Na tej samej pozycji ukończył TCS w klasyfikacji generalnej. 15 stycznia 2015 był 2. w konkursie w Wiśle. 24 stycznia w Sapporo odniósł pierwsze w sezonie indywidualne zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata. Na podium stawał również w kolejnych zawodach: drugim konkursie w Sapporo (3. miejsce) i pierwszym w Willingen (2. miejsce). W drugim konkursie w Willingen był czwarty, ale już w kolejnym, w Titisee-Neustadt, ponownie zajął 3. pozycję.

14 lutego 2015 roku na skoczni Vikersundbakken pobił o 3,5 metra rekord świata Johana Remena Evensena, osiągając odległość 250 m. Skok ten dał mu zwycięstwo w konkursie i pozwolił na objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Już następnego dnia rekord Prevca został pobity przez Norwega Andersa Fannemela o 1,5 metra. W kolejnych dniach Prevc wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Startował na nich jako lider Pucharu Świata i był wymieniany jako jeden z faworytów. Indywidualnie zajął jednak 13. miejsce na skoczni normalnej i 4. na dużej, a drużynowo 5. w konkursie mieszanym i 6. w zawodach mężczyzn.

Po dwóch miejscach poza czołową trójką w zawodach w Lahti Prevc stracił pozycję lidera Pucharu Świata. W pięciu ostatnich indywidualnych konkursach w sezonie Prevc stawał na podium, zajmując raz pierwsze, trzykrotnie drugie i raz trzecie miejsce. Wystarczyło to do zdobycia w klasyfikacji generalnej takiej samej liczby punktów, co Severin Freund. Kryształowa Kula przyznana została jednak Niemcowi ze względu na większą liczbę zwycięstw w konkursach. Prevc zdobył natomiast Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w lotach narciarskich 2014/2015.

Sezon 2015/2016 
W Letnim Grand Prix 2015 stawał na podium w sierpniowych zawodach w Courchevel (3. miejsce) i Einsiedeln (2. miejsce) oraz wrześniowych w Hinzenbach (2. miejsce).

Prevc rozpoczął sezon 2015/2016 Pucharu Świata od drugiej pozycji w Klingenthal. W kolejnym konkursie był 11., ale 6 grudnia w Lillehammer zajmując 2. miejsce rozpoczął trwającą prawie dwa miesiące serię miejsc na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. Był 2. i 1. w Niżnym Tagile, dwukrotnie zwyciężył w Engelbergu, po trzecim miejscu w Oberstdorfie wygrał trzy pozostałe konkursy 64. Turnieju Czterech Skoczni, a w konsekwencji cały turniej. Po kolejnym zwycięstwie w Willingen wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2016. Zdobył na nich złoty medal w zawodach indywidualnych, natomiast w konkursie drużynowym reprezentacja Słowenii z Prevcem w składzie zajęła 4. miejsce.

Był trzeci w pierwszym po zakończeniu mistrzostw konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. 30 stycznia w Sapporo zwyciężył, ale następnego dnia zajął 6. miejsce, kończąc tym samym serię miejsc na podium. 10 lutego wygrał w Trondheim, po czym wystartował na skoczni mamuciej w Vikersund. W pierwszym konkursie był 4., a w dwóch kolejnych zwyciężył. W drugiej połowie lutego trzykrotnie zajął miejsca poza podium w zawodach w Finlandii, po czym dwukrotnie zwyciężył w Ałmaty. W marcowych zawodach był piąty w Wiśle, drugi w Titisee-Neustadt, a na zakończenie sezonu dwukrotnie zwyciężył i raz był drugi na Letalnicy.

Ostatecznie Prevc zdobył w sezonie 2015/2016 Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata, jak również Małą Kryształową Kulę za Puchar Świata w lotach narciarskich 2015/2016. Reprezentant Słowenii ustanowił w tym czasie kilka rekordów: największej liczby punktów w sezonie (2303), liczby zwycięstw w sezonie (15), liczby podiów w sezonie (22), przewagi nad drugim zawodnikiem klasyfikacji generalnej (813 nad Severinem Freundem).

Sezon 2016/2017 
W konkursach indywidualnych Letniego Grand Prix 2016 dwukrotnie stawał na najniższym stopniu podium (w październiku w Hinzenbach i Klingenthal), łącznie pięciokrotnie zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce.

W otwierającym sezon 2016/2017 Pucharu Świata konkursie na Rukatunturi prowadził po pierwszej serii, w drugiej jednak upadł, kończąc zawody na 3. pozycji. Pierwsze zwycięstwo w cyklu odniósł w ten sposób młodszy brat Prevca, Domen. Dzień później Peter Prevc był 7., zaś w kolejnych miesiącach zaczął osiągać gorsze wyniki: w grudniu i styczniu najwyżej klasyfikowany był na 9. miejscu. Od lutego regularnie zaczął zajmować miejsca w pierwszej dziesiątce, odnosząc jedno zwycięstwo – 11 lutego w Sapporo.

Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Indywidualnie zajął 11. miejsce na skoczni normalnej oraz 9. na dużej, był też 4. w drużynie mieszanej i 5. w męskiej. W marcowych zawodach Pucharu Świata indywidualnie najwyżej znalazł się na 6. pozycji. Cały cykl ukończył na 9. miejscu z 716 punktami.

Sezon 2017/2018 
W sezonie 2017/2018 Pucharu Świata najczęściej zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. Raz stanął na podium w zawodach indywidualnych, zajmując 3. pozycję w konkursie w Zakopanem, poza tym najwyżej klasyfikowany był na 6. miejscu. Cały cykl zakończył na 15. lokacie z 416 punktami. Na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018 zajął 6. miejsce indywidualnie, a w drużynie, wraz z Jernejem Damjanem, Anže Semeničem i Domenem Prevcem, zdobył srebrny medal. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 indywidualnie zajął 12. pozycję na skoczni normalnej i 10. na dużej, a zawody drużynowe zakończył na 5. miejscu.

Sezon 2018/2019 
W kwietniu 2018 u Prevca przeprowadzono zabieg usunięcia narośli w okolicy lewej kostki. W wyniku zbyt szybkiego powrotu do treningów powstał bolesny stan zapalny i w lipcu 2018 Prevc przeszedł kolejny zabieg. Po nim treningi na skoczni wznowił ostatecznie w październiku.

Starty w sezonie 2018/2019 Pucharu Świata rozpoczął od rozgrywanych w połowie grudnia zawodów w Engelbergu, gdzie zajął 35. i 16. miejsce. Do lutego 2019 startował w cyklu nieregularnie, w większości występów nie zdobywając punktów. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019, gdzie indywidualnie zajął 16. miejsce na dużej i 24. na normalnej skoczni, w drużynie męskiej był 6., a w mieszanej 4. W otwierającym Raw Air 2019 konkursie w Oslo zajął 3. pozycję; było to jego jedyne w sezonie indywidualne miejsce na podium. We wszystkich marcowych zawodach Pucharu Świata zajmował miejsca w pierwszej trzydziestce. Sezon zakończył na 29. lokacie w klasyfikacji generalnej ze 179 punktami.

Sezon 2019/2020 
W Letnim Grand Prix 2019 trzykrotnie zakończył zawody indywidualne w pierwszej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowany został na 4. miejscu, w sierpniowych zawodach w Hinterzarten.

W sezonie 2019/2020 Pucharu Świata wystąpił we wszystkich konkursach. Indywidualnie najczęściej zajmował lokaty w pierwszej i drugiej dziesiątce. 22 grudnia 2019 zajął 2. pozycję w drugim konkursie w Engelbergu. W styczniu 2020 najwyżej klasyfikowany był na 5. miejscu, w Bischofshofen, a w lutym na 4., które zajął dwukrotnie, w Sapporo i Râșnovie. 9 marca zwyciężył w zawodach Raw Air 2020 w Lillehammer. W klasyfikacji generalnej Puchar Świata zakończył na 8. pozycji z 789 punktami.

Sezon 2020/2021 
W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata najczęściej zajmował miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowany był na 11. pozycji, w styczniu 2021 w Innsbrucku oraz w marcu w Planicy. Sezon zakończył na 23. lokacie w klasyfikacji generalnej cyklu z 230 punktami.

Na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020 wystąpił w zawodach drużynowych, w których reprezentacja Słowenii zajęła 4. pozycję. Start Prevca w tym konkursie był efektem wcześniejszego zawieszenia Timiego Zajca przez Słoweński Związek Narciarski. Prevc wystąpił też na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, gdzie był 16. indywidualnie na skoczni normalnej oraz 5. w drużynie męskiej.

Sezon 2021/2022 
W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata regularnie zdobywał punkty. W pierwszej części sezonu najwyżej klasyfikowany był na 6. pozycji, w listopadowych zawodach w Ruce. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Indywidualnie zajął 4. miejsce na skoczni normalnej oraz 10. na dużej, zdobył natomiast medale w konkursach drużynowych: złoty w zespole mieszanym, w którym wystąpił wraz z Niką Križnar, Timim Zajcem i Uršą Bogataj, a także srebrny w męskim, w którym wystartował z Lovro Kosem, Cene Prevcem i Zajcem.

Nie wystąpił w Raw Air 2022 z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Do startów powrócił na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2022. Zajął na nich 4. miejsce indywidualnie, a w drużynie, wraz z Domenem Prevcem, Timim Zajcem i Anže Laniškiem zdobył złoty medal. W kończących sezon Pucharu Świata zawodach w Planicy dwukrotnie stanął na podium zawodów indywidualnych: 25 marca 2022 był 2., a 27 marca zajął 3. lokatę. W klasyfikacji generalnej cyklu znalazł się na 15. pozycji z 460 punktami.

Miejsca w poszczególnych turniejach i pucharach

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Prevca na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Prevca na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Prevca na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Prevca na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Prevca na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 15 stycznia 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca na podium mistrzostw Słowenii

Zimowe mistrzostwa kraju

Letnie mistrzostwa kraju

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy medaliści olimpijscy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Mistrzowie świata w lotach narciarskich
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022